Sjöbo (gemeente), een gemeente in de Zweedse provincie Skåne län
Sjöbo (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Sjöbo
Sjöbo (Ljusdal), plaats in de Zweedse gemeente Ljusdal